Tempel steht für:
 Tempel, religiöses Gebäude
 Tempel (Band), US-amerikanische Post-Metal-Band

geografische Objekte:
 Tempel, Insel im Großen Plöner See, siehe Ascheberger Warder im Großen Plöner See
 Tempel, Ortsteil der Stadt Ribnitz-Damgarten, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Tempel, Gemeinde im Landkreis Oststernberg, Provinz Brandenburg, Preußen, seit 1945: Templewo, Ortschaft in der Gmina Bledzew, Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Tempel (Indonesien), Distrikt im Regierungsbezirk Sleman, Sonderregion Yogyakarta, Indonesien
 Tempel (Lansingerland), Ortsteil der Gemeinde Lansingerland, Provinz Zuid-Holland, Niederlande

astronomische Objekte:
 Tempel (Mondkrater), Mondkrater
 (3808) Tempel, Asteroid des Hauptgürtels
 9P/Tempel 1, kurzperiodischer Komet
 10P/Tempel 2, kurzperiodischer Komet
 11P/Tempel-Swift-LINEAR, periodischer Komet
 55P/Tempel-Tuttle, kurzperiodischer Komet
 C/1864 N1 (Tempel), langperiodischer Komet

Tempel ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Lambertsz. van den Tempel (um 1622–1672), niederländischer Maler
 Dieter Tempel (1938–2021), deutscher Arzt und Politiker (SPD)
 Ernst Wilhelm Leberecht Tempel (1821–1889), deutscher Astronom und Lithograf
 Frank Tempel (* 1969), deutscher Politiker (Die Linke), MdB
 Georg F. W. Tempel (* 1959), deutscher Redakteur
 Heidrun Tempel (* 1958), deutsche Diplomatin
 Helga Tempel (* 1932), deutsche Friedensaktivistin

 Horst Tempel (* 1943), deutscher Fernsehmoderator
 Ina Tempel (* 1978), deutsche Theater- und Filmschauspielerin
 Jany Tempel (* 1969), deutsch-türkische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin
 Karl Tempel (1904–1940), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Katrin Tempel (* 1967), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Konrad Tempel (* 1932), deutscher Friedensaktivist
 Markus Tempel (* 1965), polnischer Skeletonpilot
 Marlis Tempel (1929–2015), deutsche Tierschützerin und Politikerin
 Michael Tempel (* 1954), deutscher Arzt im Generalsrang
 Olivier van den Tempel (auch Olivier van den Tympel; 1540–1603), Brabanter Feldherr

 Rainer Tempel (* 1971), deutscher Jazz-Pianist und Bandleader
 Richard Tempel (1886–nach 1947), Präsident der sächsischen Landesversicherungsanstalt
 Sylke Tempel (1963–2017), deutsche Journalistin und Autorin

 Wolf-Dieter Tempel (1937–2017), deutscher Archäologe

Siehe auch:
 Der Tempel
 Temple
 Templar
 Templer
 Templo